En ordsprogssamling er en samling af ordsprog. Den første danske ordsprogssamling er Peder Laales. Den er samlet før 1450 og trykt i 1506. Samlingen består af 1.204 ordsprog opstillet alfabetisk. I det 15. og 16. århundrede blev den anvendt som latinsk skolebog.

Kilder/henvisninger 

Bøger